«Счастливый принц» () — биографический фильм режиссёра и сценариста  Руперта Эверетта. Премьера состоялась на Кинофестивале Сандэнс 21 января 2018 года.

Название фильма отсылает к одноимённой сказке О. Уайльда.

Сюжет 
Фильм рассказывает о последних днях жизни Оскара Уайльда, которые он прожил в изгнании в Париже.

В ролях 
 Руперт Эверетт — Оскар Уайльд
 Колин Ферт — Регги Тернер
 Эмили Уотсон — Констанс Ллойд
 Колин Морган — Альфред Дуглас
 Эдвин Томас — Роберт Болдуин Росс
 Том Уилкинсон — отец Данн
 Анна Чанселлор — миссис Арбетнот
 Джулиан Уэдэм — мистер Арбетнот
 Беатрис Даль — менеджер кафе

Критика 
Фильм получил преимущественно положительные оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 72 % на основе 139 рецензий со средней оценкой 6,5 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 64 из 100 на основе 26 рецензий, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2018 года
Исторические фильмы Великобритании
Исторические фильмы о 1890-х годах
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы ЛГБТ-тематики, основанные на реальных событиях
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии о писателях
Оскар Уайльд
Фильмы BBC Film